Il doppio del torneo di tennis Open de Rennes 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Philipp Petzschner e Björn Phau che hanno battuto in finale Filip Polášek e Igor Zelenay 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)
 James Auckland /  Ross Hutchins (primo turno)

 Tomasz Bednarek /  Harel Levy (primo turno)
 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Rennes 2007